Ли́фшиц — фамилия еврейского происхождения.

Фамилия образована от названия силезского города Леобшюц (; ныне Глубчице, Опольское воеводство, Польша).

Фамилия возникла не позднее XVII века, и за прошедшее с тех пор время в результате переселения носителей из страны в страну возникли многочисленные варианты её написания — , Либошиц, , Лувшиц, Лифшиц, Лифшуц, Лефшиц, , Липшуц, Липстшиц, Липшау, Лифшицайтис, Лифшин и другие. (В латинской графике в зависимости от языка — Lifshits, Lipshits, Livshits, Lifshuts, Lifschitz, Lifschin, Lifshun, Libschitz, Lipschütz, Lüpschütz, Lipschitz, Lipszyc, Liboschütz, Liboschitz, Liboszyc, Libošič и другие.)

Фамилию носили германские и польские раввины.

Известные носители 

 Лифшиц, Авраам (более известен как Залман Лиф; 1900—1950) — израильский картограф-фотограф.
 
 Лифшиц, Анатолий Львович (1918—2017) — доктор военно-морских наук, профессор Академии ВМФ.
 
 Лифшиц, Владимир Александрович (1913—1978) — советский писатель, поэт и драматург, сатирик, сценарист.
 Лифшиц, Галина Марковна (урождённая Артемьева; род. 1950) — русская писательница, филолог.
 Лифшиц, Давид Владимирович (1888—1941) — советский учёный-гигиенист, профессор.
 Лифшиц, Дебора (1907—1942) — французский филолог русско-еврейского происхождения, специалист по изучению семитских языков в Эфиопии.
 Лифшиц, Евгений Михайлович (1915—1985) — советский физик.
 
 Лифшиц, Иосиф Давыдович (1914—1974) — советский футболист.
 Лифшиц, Исраэль (1782—1860) — один из раввинов Германии, создавший комментарий к Мишне.
 Лифшиц, Константин Яковлевич (род. 1976) — российский музыкант, музыкальный педагог.
 Лифшиц, Лев Владимирович (более известен под фамилией Лосев; 1937—2009) — советский поэт и литературовед, эссеист, педагог.
 Лифшиц, Мендл Нохимович (1907—1983) — еврейский советский поэт.
 Лифшиц, Мигель (1955—2021) — аргентинский политик.
 
 Лифшиц, Нехама Юделевна (Лифшицайте, 1927—2017) — исполнительница еврейских песен.
 Лифшиц, Ральф Рубен (более известен под фамилией Лорен; род. 1939) — американский модельер, дизайнер и предприниматель.
 Лифшиц, Роман Иосифович (1929—1994) — советский медик, учёный-комбустиолог.
 Лифшиц, Себастьен (род. 1968) — французский режиссёр и сценарист.
 Лифшиц, Товий Борисович (1928—2015) — латвийский дирижёр.
 Лифшиц, Эммануил Абрамович (1935—2008) — советский раллист.

Составные фамилии 
 Кичанова-Лифшиц, Ирина Николаевна (1918—1989) — советская писательница и художник,  жена и соавтор В. А. Лифшица.

Также 
 Гиль, Яаков (при рождении — Лифшиц; 1908—1990) — израильский раввин и политик.
 Йонат, Ада (урождённая Лифшиц; род. 1939) — израильский химик, кристаллограф, лауреат Нобелевской премии.
 Лемберк, Раиса Григорьевна (урождённая Лифшиц; 1883—1985) — русская писательница, публицистка, переводчица.

Псевдонимы 
 Бертье, Давид Соломонович (1882—1950, настоящая фамилия Лифшиц) — украинский советский скрипач и музыкальный педагог.
 Володин, Александр Моисеевич (1919—2001, настоящая фамилия Лифшиц) — русский драматург, киносценарист.
 Лосев, Лев Владимирович (1937—2009, настоящая фамилия Лифшиц) — русский поэт, литературовед, эссеист, сын В. А. Лифшица.
 Лорен, Ральф (род. 1939, настоящая фамилия Лифшиц) — американский кутюрье и дизайнер мод.
 Сибор, Борис Осипович (1880—1961, настоящая фамилия Лифшиц) — русский и советский скрипач.
 Суварин, Борис (Борис Константинович (Калманович) Лифшиц; 1895—1984) — французский историк, публицист.
 Шуров, Александр Израилевич (1906—1995, настоящая фамилия Лифшиц) — советский эстрадный актёр, известный по дуэту «Шуров и Рыкунин».

См. также 
 
 
 Либошиц
 
 Любошицкий, Арон
 Лефшец, Соломон (1884—1972) — американский математик.